Past (‚Vergangenheit‘) steht für:
 Simple Past, eine Zeitform des Englischen (Past Tense)

Past ist der Familienname folgender Personen:
 Ámbar Past (* 1949), US-amerikanisch-mexikanische Poetin und bildende Künstlerin

PASt war früher eine Abkürzung für Polizeiautobahnstation, siehe Autobahnpolizei.

Siehe auch
 Past Perfect
 Past Progressive